Аббревиатура IPS может означать:

 Image Packaging System — кроссплатформенная система управления пакетами, используемая в операционной системе OpenSolaris.
 In-plane switching — технология изготовления жидкокристаллических дисплеев, также известная как .
 IPS () — единица измерения быстродействия процессоров.
 Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (, ) — стволовые клетки, полученные из клеток различных тканей (в первую очередь фибробластов) с помощью их перепрограммирования методами генетической инженерии.
 Иранские нефтяные стандарты () — система стандартов нефтяной промышленности Ирана.
 Система внутреннего позиционирования () — система, используемая для определения местоположения внутри помещений (и в других местах, где неработоспособна спутниковая система навигации).
 Система предотвращения вторжений () — программная или аппаратная система сетевой и компьютерной безопасности, обнаруживающая вторжения или нарушения безопасности и автоматически защищающая от них.